Anthousa (mythologie), een nimfen-klasse in de Griekse mythologie.
 Anthousa (plaats), een plaats of gemeenschap in Attika in Griekenland.